Stadio del Commonwealth a Edmonton (Canada)
 Commonwealth Stadium, altro nome di Kroger Field, campo dell'università del Kentucky a Lexington (Stati Uniti)